Diego Martín puede referirse a:

 Diego Martín, localidad de Trinidad y Tobago.
 Diego Martín (1974-), actor español.
 Diego Martín (1979-), cantautor español.